Michael J. Mikos – amerykański lingwista i tłumacz z języka polskiego
 Bartosz Mikos – polski łucznik, olimpijczyk
 Mateusz Mikos – polski lekkoatleta, kulomiot
 Władysław Mikos – polski malarz